Daniel Robert Snow MBE (født 3. december 1978) er en britisk historiker og tv-vært.

Filmografi

TV

Radio 
 Art in the Trenches, Radio 4
 At War with Wellington, Radio 4
 Prince of Wales, Radio 4, a look at the history of the office of Prince of Wales and the current occupant

Online 

 Dan Snow’s, History HitNetwork
 The Historic Present Pod, Charlie Gordon & Jonah Howe

Bøger

Priser 
Snow blev udnævnt Member of the Order of the British Empire (MBE) ved 2019 Birthday Honours for hans arbejde med historie. I 2019 blev Snow tildelt Doctor of Letters (DLitt) honoris causa fra Lancaster University. Andre priser inkluderer:

 BAFTA (Visual Effects) for 'Battlefield Britain'
 Sony Award (Best Live Coverage) for Boat Race Day
 BAFTA Cymru (Best Presenter) for 'Hadrian'
 Maritime Media Award for best television, film or radio for 'Empire of the Seas'
 2011 History Makers Award (Most Innovative Production) for 'Battle for North America' a 1-hour special on Snow's book 'Death or Victory.' Produced by Snow's production company Ballista
 Voice of the Listener & Viewer Special Award 2013

Referencer

Eksterne henvisninger 

Historikere fra Storbritannien
Tv-værter fra Storbritannien
Roere fra Storbritannien